Arendal Fotball é um clube de futebol da Noruega fundado em 2010. Sua sede fica em Arendal..

História

Foi fundado em 27 de setembro de 2010 e começou a disputar a 3. divisão de 2011, que é o quarto nível do sistema de liga norueguês. Em sua segunda temporada, em 2012, a equipe ganhou a promoção para a terceira divisão. De 2013 a 2016, a equipe jogou no terceiro nível do sistema de liga norueguês e ganhou promoção para o segundo nível, conhecido como " OBOS-ligaen ", em 2016.

Clubes de futebol fundados em 2010
Arendal